

Geografia

Canada
 Thornhill (British Columbia) – Canada
 Thornhill – quartiere suburbano nella Municipalità Regionale di York nell'Ontario
Thornhill (distretto elettorale) – Ontario, Canada

Regno Unito
Thornhill (Cardiff), Galles
Thornhill (Cumbria), Inghilterra
Thornhill – villaggio e parrocchia civile appartenente alla contea del Derbyshire
Thornhill (Hampshire), Inghilterra
Thornhill (West Yorkshire), Inghilterra
Thornhill –  località dellaScozia
Thornhill (Dumfries)
Thornhill (Stirling), Scozia
Thornhill (Torfaen), Cwmbran, Galles

Stati Uniti
Thornhill (Forkland, Alabama)
Thornhill – comune statunitense nello Stato del Kentucky